Подсосенье — название населённых пунктов в России:

 Подсосенье — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Подсосенье — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Подсосенье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Подсосенье — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Подсосенье — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Подсосенье — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области. 
 Подсосенье — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области. 
 Подсосенье — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Подсосенье — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Подсосенье — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Подсосенье — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Подсосенье — деревня в Можайском районе Московской области.
 Подсосенье — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Подсосенье — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Подсосенье — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Подсосенье — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Подсосенье — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Подсосенье — деревня в Угличском районе Ярославской области.